Малахиева — женская форма фамилии Малахиев.
 Малахиева, Валентина Васильевна (1923—1997) — советский театральный художник, скульптор, автор кукол для театра и кино, сценограф, педагог, член Союза художников СССР.
 Малахиева-Мирович, Варвара Григорьевна (настоящая фамилия Малафеева или Малахиева; 1869—1954) — русская поэтесса, переводчица, мемуаристка.